Edson Abertassi é um político brasileiro, nascido em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro.

Em 1998, foi eleito deputado estadual no Rio de Janeiro, tendo sido reeleito em 2002, 2006 e 2010.

Ver também 
 Lista de deputados estaduais do Rio de Janeiro

Deputados estaduais do Rio de Janeiro
Naturais de Volta Redonda